Radeon M (M für Mobility) ist ein Markenname des Unternehmens AMD, unter dem Grafikprozessoren für den Notebooksektor verkauft werden. Die Serie ist der direkte Nachfolger der ATI Mobility Radeon und konkurriert mit der „Geforce M“-Serie von Nvidia.

Serienübersicht 

Den Status der eigenen Karte und Treibersoftware kann man mit Software wie GPU Caps Viewer (Windows XP bis 10) detailliert einsehen und kann auch kleine Demos ablaufen lassen.

Radeon-HD-6000M-Serie 
In der Radeon-HD-6000M-Serie werden die Grafikprozessoren RV810 bis RV940 verwendet, diese finden auch in den Desktopserien der Radeon HD 6000 und Radeon HD 5000 Einsatz.
 Alle HD 6xx0M basieren auf TeraScale-2-Architektur mit Shader Modell 5.0 und unterstützen DirectX 11.0, OpenGL 4.4 und OpenCL 1.2.

Anmerkungen

Radeon-HD-7xxxM-Serie (London) 
Bei den im Jahr 2011 vorgestellten Modellen der Radeon-HD-7000M-Serie handelt es sich teilweise um eine Umbenennung der Radeon-HD-6000M-Modelle aus Marketinggründen. Hier wurden jedoch auch neue GCN-Modelle mit 7700M und höher eingeführt.
 Alle HD 7xx0M mit RV9xx basieren auf TeraScale-2-Architektur und unterstützen DirectX 11.0, OpenGL 4.4 und OpenCL 1.2 und kein Vulkan.
 Alle HD 77x0M basieren auf GCN-Architektur und unterstützen DirectX 11.1 für Windows 7 (11.2 auf Windows 8.x, 12.0 auf Windows 10), OpenGL 4.5 und OpenCL 1.2. Mit Treiberupdate zu Crimson 16.3 (März 2016) und höher: OpenGL 4.5, OpenCL 1.2 oder 2.0 und Vulkan 1.0.
 In der aktuellen Treibergeneration Adrenalin steht OpenGL 4.6 für GCN ab Version 18.4.1 zur Verfügung.

Unified Shaders: Texture Mapping Units: Render Output Units: Compute Units

The effective data transfer rate of GDDR5 is quadruple its nominal clock, instead of double as it is with other DDR memory.

Radeon-HD-8xx0M-Mobil-Serie (Solar System) 
 Alle Modelle dieser mobilen Serie basieren auf GCN (Graphics Core Next) Architektur.
 Alle HD 8xx0M sind GCN-basiert und unterstützen DirectX 11.1 (12.0 für Windows 10), OpenGL 4.4 und OpenCL 1.2, mit Driver Update zu Crimson 16.3 und höher: OpenGL 4.5, OpenCL 2.0 (GCN 1: 1.2+) und Vulkan 1.0
 Alle Modelle haben 256 kB oder 512 kB L2 read/write cache
 In der aktuellen Treibergeneration Adrenalin steht OpenGL 4.6 für GCN ab Version 18.4.1 zur Verfügung.

1 Unified shaders: Texture mapping units: Render output units: Compute units 2 The effective data transfer rate of GDDR5 is quadruple its nominal clock, instead of double as it is with other DDR memory.

Radeon-R5/7/9-M200-Serie 
 Vulkan 1.0 und OpenGL 4.5 sind möglich mit Treiberupdate Crimson 16.3 oder höher.
 In der aktuellen Treibergeneration Adrenalin steht OpenGL 4.6 für GCN ab Version 18.4.1 zur Verfügung.
 Neu wird Vulkan 1.1 (GCN ab 2. Gen. bzw. 1.2) mit aktuellen Treibern unterstützt.

Unified Shaders: Texture Mapping Units: Render Output Units (ROPs): Compute Units

Radeon-R5/7/9-M300-Serie 
 Vulkan 1.0 und OpenGL 4.5 möglich mit Treiberupdate Crimson 16.3 oder höher.
 In der aktuellen Treibergeneration Adrenalin steht OpenGL 4.6 für GCN ab Version 18.4.1 zur Verfügung.
 Neu wird Vulkan 1.1 (GCN ab 2. Gen. bzw. 1.2) mit aktuellen Treibern unterstützt.

Unified Shaders: Texture Mapping Units: Render Output Units (ROPs): Compute Units

Radeon-R5/R7/R9/RX-M400-Serie 
 Vulkan 1.0 und OpenGL 4.5 möglich mit Treiberupdate Crimson 16.3 oder höher.
 In der aktuellen Treibergeneration Adrenalin steht OpenGL 4.6 für GCN ab Version 18.4.1 zur Verfügung.
 Neu wird Vulkan 1.1 (GCN ab 2. Gen. bzw. 1.2) mit aktuellen Treibern unterstützt.

Unified Shaders: Texture Mapping Units: Render Output Units: Compute Units

Siehe auch 
 AMD Radeon

Weblinks 
 Offizielle Webseite von AMD

Einzelnachweise 

Markenname (Hard- und Software)
AMD